VY Большого Пса (, VYCMa) — чрезвычайно богатый кислородом красный гипергигант или красный сверхгигант и пульсирующая переменная звезда, расположенная на расстоянии 1,2 килопарсеков () от Земли в созвездии Большого Пса. Это одна из самых больших известных звёзд по радиусу, один из самых ярких и массивных красных сверхгигантов, а также одна из самых ярких звёзд в Млечном Пути.

Радиус VYCMa примерно в  больше радиуса Солнца (), что близко к пределу Хаяси и по объёму примерно в 3 млрд раз больше Солнца. Если разместить VYCMa в Солнечной системе, она простиралась бы за пределы орбиты Юпитера, хотя все ещё существуют значительные вариации в оценках радиуса, причём по некоторым из них это расстояние больше, чем орбита Сатурна.

Масса звезды оценивается в  Солнца, что указывает на ничтожно малую среднюю плотность — она составляет 0,005—0,01г/м³ (для сравнения, плотность воздуха при 0 °C составляет ). Кубический километр звезды имеет массу примерно .

Данные о свойствах звезды противоречивы. Некоторые результаты указывают на то, что эта звезда — очень большой красный гипергигант. Другие — на то, что это самый обычный красный сверхгигант с диаметром лишь в  больше солнечного, а не в2000. В этом случае он будет расширяться и дальше.

Природа VY Большого Пса 
Первые известные наблюдения VY Большого Пса зафиксированы в звёздном каталоге Жозефа Жерома де Лаланда 7 марта 1801 года, в котором VYCMa указана как звезда седьмой звёздной величины. Дальнейшие наблюдения показали, что с 1850 года звезда тускнела.

Начиная с 1847 года, о VYCMa было известно, что эта звезда имеет малиновый оттенок. В XIX веке наблюдатели обнаруживали у VYCMa по крайней мере шесть отдельных компонентов, предполагая возможность того, что это кратная звезда. Сейчас известно, что эти «компоненты» являются яркими участками окружающей звезду туманности. Визуальные наблюдения в 1957 году и изображения с высоким разрешением, сделанные в 1998 году, показали, что у VYCMa нет звёзд-спутников.

VYCMa является звездой с высокой светимостью спектрального классаM с эффективной температурой около  и располагается в правом верхнем углу диаграммы Герцшпрунга — Рассела. Предполагается, что её эволюция была сложной. До превращения в красный сверхгигант VYCMa была звездой главной последовательности классаO с массой от30 до .

Измерение расстояния 
Расстояния до звёзд определяют по их параллактическому смещению, вызванному движением наблюдателя вместе с Землёй вокруг Солнца. Однако YVCMa имеет слишком малый параллакс — на уровне погрешности измерений — что делает этот способ определения расстояния ненадёжным.

В 1976 году Чарльз Дж. Лада и Марк Дж. Рид опубликовали открытие яркого ореола молекулярного облака в 15минутах дуги к востоку от VYCMa. Край этого облака граничит с ярким ободом звезды. Резкое увеличение яркости излучения вместе со снижением выброса газа натолкнуло учёных на мысль о том, что данное облако является частью туманности NGC2362 и находится на том же расстоянии, что и расположенные рядом звёзды, составляющем  и определяемом по диаграмме Герцшпрунга — Рассела.

VYCMa проецируется на кончик обода молекулярного облака, предполагая её связь с ним. В дополнение к этому, скорость молекулярного облака очень близка к скорости звезды. Это ещё раз указывает на связь этой звезды с молекулярным облаком, и, следовательно, с NGC2362. Это означает, что VYCMa также расположена на расстоянии .

Размер 

Профессор Роберт М. Хамфрис из университета Миннесоты оценивает радиус VYCMa в 1800—2100 солнечных. Если такая звезда окажется на месте Солнца, то её поверхность окажется за орбитой Сатурна (около ). Если учесть верхний предел радиуса VY Большого Пса в 2100 солнечных, то на её облёт свету понадобится более , по сравнению с Солнцем, облёт которого со скоростью света занял бы . Объём этой звезды в  больше объёма Земли.

Если Солнце представить в виде шара диаметром в один сантиметр, то при аналогичном соотношении диаметр VYCMa составит  (при оценке её радиуса в 2100 солнечных).

Светимость 
В 2006 году Хамфри использовал спектральные измерения распределения энергии VY Большого Пса, чтобы вычислить её светимость. Так как большая часть излучения, идущего от звезды, рассеивается пылью в окружающем облаке, то, учитывая интеграцию с суммарным потоком излучения окружающей туманности, расчёты показали, что VY Большого Пса имеет светимость .

Споры 

Есть два противоречивых мнения о свойствах VYCMa. По одной точке зрения, эта звезда является очень большим и очень ярким красным гипергигантом. По другим мнениям, это обычный красный сверхгигант с радиусом около 600 солнечных.

Светимость VYCMa, как и размеры, дискуссионна. Хамфрис указывает, что обработка фотометрии в видимой, красной и тепловом инфракрасной области спектра недостаточна для звёзд с большим количеством околозвёздной пыли.

VY Большого Пса также иллюстрирует проблемы определения «поверхности» (и радиуса) очень больших звёзд. Имея среднюю плотность вещества около 0,005—0,01г/м³, звезда в тысячи раз менее плотная, чем даже атмосфера Земли на уровне моря. При учёте радиуса нашего Солнца никогда не учитывают его корону, но корона Солнца горячее и плотнее, чем «поверхность» VY Большого Пса. Поэтому точный радиус звезды до сих пор не установлен.

Эволюция 
Звезда, как показали исследования, неустойчива и сбросила большую часть своей массы в окружающую её туманность. В будущем VY Большого Пса взорвётся как сверхновая, либо сразу сколлапсирует в чёрную дыру.

См. также 
 Список крупнейших звёзд
 Список наиболее массивных звёзд

Примечания

Литература 
 Monnier, J. D.; Danchi, W. C.; Hale, D. S.; Lipman, E. A.; Tuthill, P. G.; Townes, C. H. (November 10, 2000). «Mid-infrared interferometry on spectral lines. II. Continuum (dust) emission around IRC +10216 and VY Canis Majoris». The Astrophysical Journal (The American Astronomical Society) 543 (2): 861—867. arXiv: astro-ph/0007393. Bibcode 2000ApJ…543..861M. doi: 10.1086/317126
 Monnier, J. D.; Tuthill, P. G.; Lopez, B.; Cruzalebes, P.; Danchi, W. C.; Haniff, C. A. (February 10, 1999). «The last gasps of VY Canis Majoris: aperture synthesis and adaptive optics imagery». The Astrophysical Journal (American Astronomical Society) 512 (1): 351—361. arXiv: astro-ph/9810024. Bibcode 1999ApJ…512..351M. doi: 10.1086/306761.

Ссылки 

 

Красные гипергиганты
Полуправильные переменные звёзды
Большой Пёс (созвездие)
Звёзды M-класса
Объекты HD и HDE
Объекты HIP